Paley  steht für:

 Paley, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne

Paley ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Paley (1956), moldauischer Pianist
 Babe Paley (1915–1978), US-amerikanische Mode-Ikone
 Grace Paley (1922–2007), US-amerikanische Schriftstellerin und politische Aktivistin
 Irina Pawlowna Paley (1903–1990), russische Adelige, Gräfin von Hohenfelsen
 Natalia Pawlowna Paley (1905–1981), russische Schauspielerin
 Olga Valerianowna Paley (1865–1929), russische Adlige und Mätresse
 Raymond Paley (1907–1933), britischer Mathematiker
 Reid Paley, US-amerikanischer Rockmusiker

 Wladimir Pawlowitsch Paley (1897–1918), russischer Dichter

Siehe auch:
 Satz von Paley
 Satz von Paley-Wiener, Satz aus dem mathematischen Teilgebiet der Funktionalanalysis
 Satz von Paley-Wiener-Zygmund, Satz aus der Theorie der stochastischen Prozesse